Axelrod eller Akselrod är ett efternamn som burits av bland andra:

 Daniel I. Axelrod, amerikansk paleobotanist och paleoekolog
 David Axelrod, amerikansk politisk rådgivare
 David Axelrod (musiker) (1933–2017), amerikansk kompositör och producent
 Glen S. Axelrod, amerikansk iktyolog, författare och publicist
 Herbert R. Axelrod, amerikansk iktyolog, författare och publicist
 Julius Axelrod, amerikansk biokemist, nobelpristagare
 Ljubov Akselrod (1868–1946), rysk politiker
 Pavel Akselrod, rysk politiker
 Robert Axelrod, amerikansk statsvetare